Italijansko nogometno prvenstvo 1914-15.

Zmagovalna ekipa je bila Genoa C.F.C.

Severna Italija

Kvalifikacije 
Prvi dve ekipi iz vsake skupine in najboljše štiri ekipe, ki so končale tretje v skupine, so napredovale v polfinale.

Skupina A

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Skupina B 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

Skupina C 
Savoia Milano se je predala pred začetkom prvenstva.

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

 Skupina D 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

Skupina E

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Odločila federacija

 Skupina F 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

Polfinale

Skupina A

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

 Skupina B 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

Skupina C

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

 Skupina D 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

Finalni krog

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Te tekmi sta bili sporni zaradi prepovedi prvenstva.

 Osrednja in južna Italija 
 Kvalifikacije 
 Toskana 
Italia Firenze se je umaknila predno se je določil koledar tekem.

 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja
 (**) Spes Livorno in Virtus Juventusque sta se umaknila iz prvenstva pred to tekmo, saj sta se združili v eno ekipo - U.S. Livorno. Federacija je odločila, da sta obe ekipi izgubili to tekmo z rezultatom 0-2.

Lacij

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Kampanija 18. in 25. april 1915.|}

Tekmi so bile izničene zaradi nepravilnosti.

Povratna tekma

|}

 Osrednja Italija - Kvalifikacijski krog 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 (*) Predaja

Finalni krog 
Zaradi prve svetovne vojne ni bil odigran.

Državni finale 
Zaradi prve svetovne vojne ni bil odigran.

Viri 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1914-15
1914 v nogometu
1915 v nogometu